Johar Baru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Johar Baru, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Johar Baru, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar